Дорадос де Виља има више значења:

 Дорадос де Виља (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дорадос де Виља (Емпалме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику